Хокојоле има више значења:

 Хокојоле, Хокојол (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хокојоле (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику